Foerderer ist der Familienname folgender Personen:

 Oswald Foerderer (1911–1985), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Robert H. Foerderer (1860–1903), US-amerikanischer Politiker